Marian Wilczyński (ur. 1869) – działacz niepodległościowy, doktor, 19 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Marian Wilczyński (ur. 1877) – oficer Legionów Polskich i Wojska Polskiego, kierownik Delegatury Departamentu Wojskowego NKN, odznaczony Medalem Niepodległości
 Marian Wilczyński (1941–2008) – piłkarz występujący na pozycji bramkarza

Uwagi

Przypisy